Дери може да се отнася за:

 География
 Дери, град в Северна Ирландия
 Дери, град в САЩ
 Дери, река в Ирландия
 Дери Сити, район в Северна Ирландия

 Спорт
 ФК Дери Сити, североирландски футболен отбор